Мира (исл. Mýrasýsla, также Mýrar, букв. «болота») — сисла на западе Исландии в регионе Вестюрланд. Площадь 3092 км². На юге граничит с сислой Боргарфьярдар (Borgarfjarðarsýsla), на севере — с сислами Снайфедльснес-ог-Хнаппадаль (Snæfellsnes-og Hnappadalssýsla), Дала (Dalasýsla), Странда (Strandasýsla), Вестюр-Хунаватн (Vestur-Húnavatnssýsla) и Эйстюр-Хунаватн (Austur-Húnavatnssýsla). На западе омывается водами залива Фахсафлоуи. Главный город — Боргарнес.

Сислы Исландии